Dávalos oder Davalos ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Davalos (* 1982), französische Schauspielerin und ehemaliges Model
 Balbino Dávalos Balkim (1866–1951), mexikanischer Jurist, Diplomat und Rektor der Universidad Nacional de México 
 Camila Dávalos (* 1988), kolumbianisches Fotomodel, siehe Camila und Mariana Dávalos
 Elyssa Davalos (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Fernando Dávalos (* 1959), mexikanischer Fußballspieler
 Jaime Dávalos (1921–1981), argentinischer Musiker und Schriftsteller
 Jorge Dávalos (* 1957), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Carlos Dávalos (1887–1959), argentinischer Schriftsteller
 Mariana Dávalos (* 1988), kolumbianisches Fotomodel, siehe Camila und Mariana Dávalos
 Richard Davalos (1930–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Ruiz López Dávalos (1357–1428), kastilischer Konstabler 
 Ruy López Dávalos, Constable, siehe auch Casa de Dávalos, Herrenhaus
 Serafina Dávalos (1883–1957), paraguayische Rechtsanwältin und Feministin